Jonathan Williams (autocoureur) (1942), Brits autocoureur
 Jonathan Williams (voetballer, 1977), Jamaicaans voetballer
 Jonathan Williams (atleet) (1983), Belizaans atleet
 Jonathan Williams (voetballer) (1993), Welsh voetballer
 Jonathan Williams (basketballer) (1996), Amerikaans basketballer